Die BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH ist ein Mineralölhändler mit Sitz in Berlin. Über die Tochterunternehmen Sprint Tank GmbH und HPV Hanseatic Petrol Vertriebs GmbH (beide Berlin) werden Tankstellen der Marken GO (kurz für Germania-Oel) und Sprint betrieben.

Firmengeschichte 
Die ersten GO-Tankstellen entstanden nach der Wiedervereinigung aus übernommenen Minol-Stationen. GO expandierte in weite Teile des Bundesgebiets. Die BMV betreibt 37 GO-Tankstellen, welche hauptsächlich in den östlichen Bundesländern betrieben werden. Neben den GO-Tankstellen der BMV gibt es auch noch weitere, die von der deutsche Tamoil GmbH betrieben werden, z. B. in Dortmund. 

GO hat sich im Niedrigpreissegment des Tankstellenmarktes positioniert.

Weblinks 
 go-tankstellen.de
 Website der Muttergesellschaft BMV
 Website der Schwestergesellschaft Sprint

Einzelnachweise 

Tankstellenkette (Deutschland)
Handelsunternehmen (Berlin)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt